Аржантре́-дю-Плессі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 280 км на захід від Парижа, 40 км на схід від Ренна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1602 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 4233,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Аржантре-дю-Плессі на сайті французького Національного інституту географії
 Аржантре-дю-Плессі на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Аржантре-дю-Плессі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Іль і Вілен

Примітки 

Муніципалітети департаменту Іль і Вілен